Entre Ríos ist der Name folgender Orte:

in Argentinien:
 Provinz Entre Ríos, Provinz

in Bolivien:
 Municipio Entre Ríos (Cochabamba), Landkreis im Departamento Cochabamba
 Municipio Entre Ríos (Tarija), Landkreis im Departamento Tarija
 Entre Ríos (Chayanta), Ortschaft im Departamento Potosí
 Entre Ríos (Chuquisaca), Ortschaft im Departamento Chuquisaca
 Entre Ríos (Cochabamba), Kleinstadt im Departamento Cochabamba
 Entre Ríos (Tarija), Kleinstadt im Departamento Tarija

in Brasilien:
 Entre Rios (Bahia), Stadt in Bahia
 Entre Rios (Guarapuava), Ort in der Gemeinde Guarapuava
 Entre Rios (Santa Catarina), Gemeinde in Santa Catarina
 Entre Rios de Minas, Gemeinde in Minas Gerais
 Entre Rios do Oeste, Gemeinde in Paraná
 Entre Rios do Sul, Gemeinde in Rio Grande do Sul

Entre Ríos bezeichnet:
 Entre Rios (E 7), einen Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)